Biedermann (německy doslova dobrák, poctivec) může být:

 Paul Biedermann – německý plavec

v přechýleném tvaru
 Carola Biedermannová – česká spisovatelka
 Jeanette Biedermannová – německá zpěvačka, skladatelka a herečka
 Ludmila Biedermannová – rodné jméno prokurátorky Ludmily Brožové-Polednové

podobné příjmení
 Oto Biederman (* 1973) – český sériový vrah

Německá příjmení